Gustaw Zygadłowicz (1837–1895) – marszałek polny porucznik cesarskiej i królewskiej Armii
 Gustaw Zygadłowicz (1869–1923) – generał major cesarskiej i królewskiej Armii oraz generał dywizji Wojska Polskiego